Vilhelm 1. (også stavet Wilhelm, William, Guillaume, Guglielmo, Willem osv.) kan henvise til flere regenter med dette navn:
 Vilhelm 1. af Normandiet – hertug af Normandiet ca. 928-42
 Vilhelm Jernarm – greve af Apulien og Calabrien som Vilhelm 1. 1042–1046
 Vilhelm Erobreren – konge af England som Vilhelm 1. 1066–1087
 Vilhelm 1. af Sicilien – konge af Sicilien 1154–1166
 Vilhelm 1. af Skotland – konge af Skotland 1165–1214
 Vilhelm den Tavse – statholder af Nederlandene 1554-84
 Vilhelm 1. af Hessen – kurfyrste af Hessen 1803–21
 Vilhelm 1. af Nederlandene – konge af Nederlandene 1815-40
 Wilhelm 1. af Nassau – hertug af Nassau 1816-1839
 Wilhelm 1. af Württemberg – konge af Württemberg 1816-64
 Wilhelm 1. af Tyskland – konge af Preussen 1861-88, kejser af Tyskland 1871-88
 Vilhelm 1. af Albanien – fyrste af Albanien 1914–1925

Se også 
 Vilhelm